|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Kuala Lumpur (officieel Malaysian Open) van 2011 vond plaats van 28 februari tot en met 6 maart 2011 in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

In het enkelspel bereikte Michaëlla Krajicek als ongeplaatste speelster voor het eerst sinds 2006 de halve finale van een WTA-toernooi. Dat deed ze onder andere door Russische titelverdedigster Alisa Klejbanova in de tweede ronde te verslaan. De titel was voor de eveneens ongeplaatste Jelena Dokić, die door de winst op Lucie Šafářová voor het eerst in bijna negen jaar een WTA-toernooi op haar naam schreef. De titel in het dubbelspel werd gewonnen door het duo Dinara Safina en Galina Voskobojeva.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Kuala Lumpur 2011
Kuala Lumpur